Кученяево — название населённых пунктов в России:
 Кученяево — село в Ардатовском районе Мордовии.
 Кученяево — посёлок в Алатырском районе Чувашии.